Tabasco es el nombre de:

 el estado mexicano de Tabasco;
 el municipio de Tabasco, ubicado en el estado mexicano de Zacatecas;
 la localidad de Tabasco, capital de dicho municipio;
 Tabasco, localidad mexicana de la Delegación Morelos, municipio de Mexicali, Baja California.
 el río Tabasco;
 una variedad del chile Capsicum frutescens típica de la zona, el Capsicum frutescens var. tabasco; o
 una salsa elaborada con éste, la salsa Tabasco.
Tabasco, caudillo indígena de Potonchán.